И́ржи Но́вак (): Новак, Иржи (род. 1950) — чехословацкий хоккеист.
 Новак, Иржи (род. 1975) — чешский теннисист.